HTS, sigle composé des trois lettres H, T et S, peut faire référence à :
 hormone thyroïdienne de synthèse ;
 High throughput screening (en français, criblage à haut débit) ;
 Helen Television System, un groupe de média et chaîne de télévision privée saint-lucienne ;
 Hay'at Tahrir al-Sham (en français, Organisation de Libération du Levant), une organisation armée djihadiste pendant la guerre civile syrienne.

HTS est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport Tri-State, un aéroport américain, en Virginie-Occidentale, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports